Зимапан има више значења:

 Општина Зимапан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Зимапан (Зимапан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Зимапан (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику